Вайт-Ерт — місто, штат Північна Дакота Вайт-Ерт — переписна місцевість, штат Міннесота.
 Блек-Ерт — місто, штат Вісконсин Блек-Ерт — селище, штат Вісконсин.
 Блу-Ерт (Міннесота) — місто в США, в окрузі Феріболт штату Міннесота.
 Вайт-Ерт (Міннесота) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Бекер штату Міннесота.
 Ерт (Техас), Ерт (англ. Earth) — місто (англ. city) в США, в окрузі Лемб штату Техас.
 Блек-Ерт (Вісконсин) — селище (англ. village) в США, в окрузі Дейн штату Вісконсин.
 Вайт-Ерт (Північна Дакота) — місто в США, в окрузі Маунтрейл штату Північна Дакота.
 Блю-Ерт (округ, Міннесота), Округ Блю-Ерт (англ. Blue Earth County) — округ (графство) у штаті Міннесота, США.
 Блек-Ерт (містечко, Вісконсин), Блек-Ерт (англ. Black Earth) — місто в США, в окрузі Дейн штату Вісконсин.
 Ваут ван Ерт (нід. Wout van Aert, нар. 15 вересня 1994) — бельгійський велогонщик, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року.